Disco Elysium — компьютерная ролевая игра, разработанная и выпущенная эстонской студией ZA/UM. Релиз игры для Microsoft Windows состоялся 15 октября 2019 года. 27 апреля 2020 года игра вышла на macOS. 30 марта 2021 года были выпущены версии для PlayStation 4, PlayStation 5 и для облачного сервиса Stadia, а 12 октября 2021 года состоялся выход версий для Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

В Disco Elysium игрок управляет полицейским-алкоголиком с амнезией, расследующим убийство в вымышленном городе Ревашоль. Цель героя — не только раскрыть преступление, но и вернуть воспоминания о своём прошлом и окружающем мире. В Disco Elysium нет традиционной для ролевых игр системы боя. Вместо этого все действия совершаются через диалоги и проверки навыков. Всего в игре 24 навыка, отражающих личность героя. Помимо этого имеется система перков — «шкафчик мыслей», представляющих собой различные черты, которые можно принимать или отторгать.

Ведущим разработчиком Disco Elysium выступил писатель Роберт Курвиц, который вдохновлялся классическими играми на движке Infinity Engine, в частности, Planescape: Torment. В 2016 году он сформировал студию ZA/UM для работы над игрой, основанной на созданном им сеттинге для настольной ролевой игры. Также игру отличает оригинальный визуальный стиль и музыкальное сопровождение, написанное группой British Sea Power.

Игра получила чрезвычайно высокие оценки критиков; особых похвал удостоились повествование и диалоги. Она также была удостоена ряда престижных наград от разных организаций и изданий, в том числе как лучшая игра 2019 года. Спустя чуть больше года после релиза продажи Disco Elysium достигли 1 миллиона копий. В 2020 году было объявлено о разработке телесериала на основе игры.

Игровой процесс 

Disco Elysium представляет собой компьютерную ролевую игру с открытым миром и в большой степени основанную на диалогах. Игровой процесс демонстрируется в изометрической проекции, и для перемещения героя и взаимодействия с различными персонажами и предметами в мире игры используется интерфейс point and click. Главный герой — полицейский-алкоголик Гаррье «Гарри» Дюбуа, расследующий дело об убийстве. В начале игры герой выходит из запоя и не помнит ничего — кто он, где он, в каком обществе живёт и, хуже всего, как вообще расследовать преступления; его цель — не только довести дело об убийстве до конца, но и вернуть свои воспоминания. Спутником героя является лейтенант Ким Кицураги, гораздо более компетентный полицейский детектив из соседнего округа, работающий с главным героем игры как напарник.

В игре нет сражений и отдельной боевой системы в традиционном для компьютерных ролевых игр смысле — все требующие действия ситуации демонстрируются и разрешаются через деревья диалогов и проверки навыков. В игре четыре основных группы навыков: интеллект, психика, физиология и моторика, и каждому из них соответствует шесть различных вторичных навыков — в общей сложности 24 — отражающих стороны личности главного героя. Игрок может улучшать эти навыки с помощью очков, получая опыт за выполненные задания. Предметы одежды, которые может экипировать персонаж, также оказывают позитивное или негативное влияние на те или иные способности. Повышение уровня навыков позволяет игроку проходить проверки, сделанные с помощью броска кубика, однако это способно привести и к нежелательным последствиям. К примеру, персонаж с высоким уровнем драмы сможет убедительно лгать и замечать ответную ложь, но также может и впадать в истерики и состояние паранойи.

Также в Disco Elysium существует своя система перков, называемая «шкафчиком мыслей». Приобрести различные мысли можно разговаривая с другими персонажами и с самим собой и взаимодействуя с игровыми объектами. Далее у игрока есть возможность обдумать их за определённое количество внутриигрового времени, после чего он получит временные бонусы (только на время исследования мысли) и постоянные бонусы, некоторые из которых могут сопровождаться отрицательными эффектами. Изначально игроку доступны 3 слота для мыслей, однако можно впоследствии увеличить их количество до 12, потратив на каждый слот очко навыков.

Сюжет

Сеттинг 
Действие Disco Elysium разворачивается в фантастическом мире Элизиума, созданном Робертом Курвицом и его командой задолго до разработки игры, который охватывает временной период в 8 тысяч лет. Современный период, в котором происходит игра, известен как «пятидесятые». Элизиум состоит из земляных массивов, называемых «изолами», которые разделяет Серость — загадочная соединительная масса, где нарушаются обычные законы реальности. Продолжительное пребывание в Серости может вызывать психические расстройства, а перемещение через неё считается очень опасным.

События игры происходят в городе Западный Ревашоль, район Мартинез. Когда-то Ревашоль был центром Ревашольского сюзеренитета и самопровозглашённой столицей мира, однако выродившаяся из конституционной монархии автократия, вкупе с недееспособностью короля Фрисселя III (больного сифилисом и регулярно употреблявшего кокаин), вызвала массовые недовольства среди подданных, совпавшие с эпидемией прионного заболевания, называемого «цараат». В Ревашоле вспыхнула коммунистическая революция под руководством Краса Мазова, вызвавшая гражданскую войну. Изначально верх одерживали коммунары (к которым присоединились анархисты и ультралибералы), захватившие Ревашоль и ряд соседних государств. Король Фриссель попал в плен и был публично казнён, старая аристократия — большей частью уничтожена, остатки лоялистов перешли к партизанской войне. В стране установилась диктатура пролетариата, сопровождаемая национализацией бизнеса и политическими репрессиями, расколовшими альянс мазовистов. Спустя несколько лет в конфликт вмешалась коалиция из нескольких крупных государств (персонажи игры называют её просто Коалиция), силы которой высадились в Мартинезе и разгромили Ревашольскую коммуну при поддержке сторонников старого режима и перешедших на сторону Коалиции ультралибералов. Мазов, по официальной версии, покончил жизнь самоубийством (его реальная судьба неизвестна), а коммунисты и анархисты были подвергнуты массовым репрессиям.

Коалиция установила оккупационный режим и прямое управление страной. Номинально управляющим органом является Моралистский Интернационал (или Моралинтерн) — союз центристских партий, провозглашающий высшими ценностями долорианский гуманизм и нравственность, но вместе с этим обеспечивающий свободу рынка и защиту интересов крупных корпораций. Одной из немногих правительственных функций, которые Ревашоль может осуществлять самостоятельно, является поддержание правопорядка — этим занимается Ревашольская Гражданская Милиция (РГМ), которая зародилась в годы коммуны в форме добровольной народной дружины и со временем превратилась в полупрофессиональную полицейскую организацию. Также через некоторое время социалистам удалось добиться от Коалиции разрешения на создание в Мартинезе профсоюза портовых рабочих, который (особенно при его нынешних руководителях, братьях Клэрах) начал де-факто брать на себя некоторые функции оперативного управления в Ревашоле. Хотя войска Коалиции покинули город, она спустя 50 с лишним лет после подавления революции всё ещё сохраняет военное присутствие в Мартинезе — залив патрулирует её флот, а над районом развёрнуты военно-воздушные силы.

Великие потрясения, поразившие страну в течение последних пятидесяти лет, превратили Ревашоль в город контрастов — здесь можно встретить представителей множества наций, идеологий, убеждений и верований. Различные персонажи в игре являются носителями тех или иных взглядов и идеологий, будь то морализм, монархизм, фашизм, расовая теория, ультралиберализм или коммунизм; в ходе игры персонаж по воле игрока может поддерживать те или иные взгляды и принять их как свои. Также в Элизиуме присутствуют различные религиозные течения, самым большим из которых считается долорианство. Его отличительной чертой является поклонение «светочам», которые при жизни обладают огромным религиозным и политическим влиянием, а после смерти возводятся в ранг святых. Величайшая среди светочей — Долорес Деи, женщина загадочного происхождения и основоположница многих современных структур, обладавшая по слухам светящейся парой лёгких. Ввиду влияния Долорес Деи символом любви в мире Элизиума считаются лёгкие, а не сердце.

Хотя действия главного героя не приведут к каким-либо значительным изменениям политической ситуации в Ревашоле, однако определённые пути проведения расследования способны усилить антикоалиционные настроения в городе.

История 
В начале игры главный герой просыпается в разгромленном гостиничном номере с ужасным похмельем и полной амнезией. Вскоре его приветствует лейтенант 57-го полицейского участка РГМ Ким Кицураги, который сообщает, что им было поручено раскрыть убийство мужчины, повешенного на заднем дворе гостиницы. Личность убитого неизвестна, и предварительное следствие указывает на то, что его линчевала группа людей. Детективы отправляются исследовать зацепки на территории Мартинеза, попутно помогая местным жителям в более мелких делах.

Постепенно детектив начинает заполнять пробелы в собственной памяти, выяснив, что он — лейтенант дважды-ефрейтор Гаррье «Гарри» Дюбуа, детектив 41-го участка Ревашольской Гражданской Милиции. Несколько лет назад Гарри пережил нервное потрясение, что в итоге привело его к саморазрушительному загулу в Мартинезе. В ходе расследования Гарри и Киму удаётся установить связь между убийством и до сих пор продолжающейся забастовкой профсоюза портовых рабочих Мартинеза против корпорации «Уайлд Пайнс». Они расспрашивают о сложившейся ситуации лидеров противоборствующих сторон: главу профсоюза Эврара Клэра и представительницу «Уайлд Пайнс» Джойс Мессье. По мере расследования детективы выясняют, что убитый был командиром отряда наёмников «Уайлд Пайнс», посланный силой подавить забастовку. Джойс предупреждает, что остальные наёмники более не следуют приказам и ищут мести.

Детективы выясняют, что истинной причиной смерти мужчины стало пулевое ранение, после чего он был повешен. Группа портовых рабочих по прозвищу «парни Харди», которые являются кем-то вроде местных дружинников, берёт на себя коллективную ответственность за убийство. Они утверждают, что погибший изнасиловал одну из постоялиц отеля по имени Клаасье. Гарри и Ким отправляются узнать её версию произошедшего. Клаасье отрицает версию изнасилования и рассказывает, что жертву, которого звали Лели, убили выстрелом в голову, когда они были наедине. Из-за своего шпионского прошлого Клаасье боится предполагаемого возмездия от своих бывших нанимателей и не хочет, чтобы её личность фигурировала в отчётах городских властей. Поэтому она заручилась помощью сторонницы профсоюза Руби, и та вместе с парнями Харди инсценировала линчевание Лели. Детективы идут по следу, который приводит их к заброшенному зданию на берегу района, где скрывается Руби. Она в свою очередь утверждает, что идея с повешением принадлежит Клаасье и что она понятия не имеет, кто застрелил Лели. У детективов есть выбор: попытаться арестовать Руби или отпустить её. Однако Руби, считающая, что Гарри — коррумпированный коп, работающий на мафию, совершит самоубийство, если ей не удастся сбежать.

По возвращении в отель детективы оказываются посреди конфликта между парнями Харди и наёмниками, жаждущими мести за своего павшего командира. Начинается перестрелка, в ходе которой Гарри серьёзно ранят. Он приходит в себя только спустя пару дней и узнаёт о судьбах участников стычки. Среди пострадавших может быть Ким, в случае чего его место в качестве напарника Гарри займёт беспризорник Куно, с которым герой знакомится в начале расследования. Детективы отправляются исследовать последние из своих зацепок, установив в итоге, что выстрел, убивший Лели, был сделан со стороны старого морского форта недалеко от побережья Мартинеза.

На территории форта детективам удаётся найти снайпера: им оказывается бывший комиссар Ревашольской коммунистической армии по имени Иосиф Лилианович Дрос. Иосиф утверждает, что убил Лели в порыве гнева и ревности, а точнее от накопившейся злости к новой капиталистической системе, олицетворением которой являлся наёмник, и нездорового влечения к Клаасье. Собрав все улики, детективы арестовывают его за убийство. После этого из прибрежных зарослей тростника появляется инсектоид-криптид, известный как островалийский фазмид. У Гарри может состояться телепатический разговор с существом: фазмид сообщит, что нестабильный разум детектива его пугает, однако он восхищён его способностью продолжать жить, несмотря на трудности. Он поощрит Гарри оставить позади невзгоды и наконец двигаться вперёд.

После возвращения в Мартинез Гарри и его напарника встречает его старый спецотряд. Они оценивают совершённые Гарри действия во время расследования и исход ситуации с наёмниками. Напарник Гарри из его родного 41-го участка лейтенант Жан Викмар подтвердит, что причиной нервного срыва, случившегося у Гарри несколько лет назад, стал разрыв отношений с бывшей невестой. В зависимости от выборов игрока, Жан и остальные выразят надежду, что со временем состояние Гарри придёт в норму. Гарри в свою очередь может пригласить Кима или Куно присоединиться к их спецотряду. Если игрок пройдёт определённую проверку навыка, он увидит тайный разговор между капитаном и доктором из 41-го участка, обсуждающих пришествие второй Ревашольской революции и какую роль сыграет в ней Гарри.

Персонажи 
 Гаррье «Гарри» Дюбуа () — протагонист игры, лейтенант дважды-ефрейтор РГМ, глава спецподразделения 41-го участка по расследованию особо тяжких преступлений. Прибывает в Мартинез вместе со своим отрядом расследовать убийство, но решает уйти в запой, распустив подчинённых, в результате которого впадает в амнезию. Его целью становится не только раскрытие дела, но и возвращение воспоминаний. В зависимости от принимаемых решений Гарри может завязать с выпивкой и вернуться в строй или же продолжить опускаться на дно и уйти из полиции.
 Ким Кицураги () — лейтенант РГМ из 57-го участка, напарник Гарри по делу в Мартинезе. Был послан начальством противоборствующего участка, но несмотря на это оказывает всю посильную помощь в расследовании. Может быть ранен во время трибунала наёмников и попасть в больницу. В ином случае останется спутником до конца игры и может присоединиться к спецотряду 41-го участка.
 Жан Викмар () — лейтенант и сателлит-офицер РГМ, замглавы спецотряда 41-го участка, напарник и лучший друг Гарри. Де-факто берёт на себя командование подразделением, когда Гарри в очередной раз складывает с себя ответственность. Возвращается обратно в Мартинез после того, как его напарник теряет память, чтобы лично проследить за состоянием и действиями Гарри, который запретил команде помогать ему в расследовании.
 Жюдит Мино () — патрульный офицер РГМ, член спецотряда 41-го участка. Временно становится напарницей Жана, когда Гарри отсылает их, намереваясь в одиночку раскрыть преступление, и приезжает с ним обратно в Мартинез, чтобы выяснить, что случилось с детективом и как можно ему помочь.
 Трэнт Хайдельстам () — внештатный консультант РГМ, член спецотряда 41-го участка. Возвращается в Мартинез по просьбе Жана, чтобы помочь оценить психическое состояние Гарри и то, способен ли он продолжать руководить их спецотрядом и работать в полиции.
 Куно (), он же Кууно де Рюйтер () — 12-летний подросток из неблагополучной семьи. Живёт рядом с местом преступления и является источником полезной информации о районе. Если Ким окажется ранен во время перестрелки, решит помочь Гарри довести дело об убийстве до конца, после чего может быть принят в ряды младших офицеров 41-го участка.
 Джойс Мессье, или Реджойс Лейтон-Мессье () — представительница корпорации «Уайлд Пайнс» (на самом деле — одна из её владелиц). Прибыла в Мартинез, чтобы разрешить ситуацию с забастовкой портовых рабочих. Помогает Гарри в расследовании, обладая обширными знаниями об окружающем мире. Если детектив сообщит ей об истинных намерениях Эврара Клэра, Джойс решит не рисковать жизнями невинных людей и оставит борьбу за гавань Мартинеза.
 Эврар Клэр () — глава профсоюза портовых рабочих Мартинеза и самый влиятельный человек района. Согласится помочь в расследовании при условии, что детектив провернёт для него несколько дел. Потакает забастовке, намереваясь развязать настоящую войну с «Уайлд Пайнс» и лишить корпорацию какого-либо влияния в Мартинезе.
 Клаасье Аманду () — постоялица гостиницы «Танцы в тряпье», танцовщица диско, а на самом деле — шпионка в бегах и главный свидетель убийства. За время пребывания в Мартинезе имела связь с Титом Харди, Руби и Эллисом Кортенаром. Последний погиб в момент интимной близости с ней, и Клаасье, не желая навести на свой след полицию и шпионов Моралинтерна, заручилась помощью Тита и Руби и замаскировала смерть Лели как повешение. Если детектив решит арестовать Клаасье, то она погибнет в тюрьме, при ином же раскладе она скроется в неизвестном направлении.
 Тит Харди () — портовый рабочий, лидер народной дружины «парни Харди», поддерживающей порядок в Мартинезе. Был влюблён в Клаасье, отчего помог ей отвести подозрения и взял коллективную ответственность за смерть Лели на себя и свою дружину. Может погибнуть в перестрелке с наёмниками, считающими его убийцей их командира.
 Руби () — дальнобойщица, промышлявшая сбытом наркотиков, сторонница профсоюза. Испытывала чувства к Клаасье и ревновала её к Лели, поэтому содействовала ей в сокрытии истинных обстоятельств гибели наёмника. Пустилась в бега, как только услышала о прибытии Гарри в Мартинез, поскольку испугалась, что он сдаст её главарю преступной банды Ла Пута Мадре. Детектив может отпустить Руби или попытаться арестовать её, в случае чего она покончит жизнь самоубийством.
 Эллис «Лели» Кортенар () — полковник и командир отряда наёмников «Кренель», приёмный брат Рауля и жертва убийства. Со своим отрядом был нанят корпорацией «Уайлд Пайнс» с целью подавления забастовки. Во время пребывания в Мартинезе состоял в отношениях с Клаасье. Погиб от пулевого ранения в голову, когда они с ней были наедине.
 Рауль «Корти» Кортенар () — сержант-майор и член отряда наёмников «Кренель», приёмный брат Лели. После гибели своего брата замаскировавался под антистачника и тщетно выжидал, пока полиция найдёт преступника. Вместе с другими наёмниками решил устроить трибунал, призвав к ответу парней Харди, признавшихся в убийстве, в ходе которого может погибнуть и сам.
 Иосиф Лилианович Дрос () — антагонист игры, престарелый снайпер и комиссар Ревашольской коммуны, убийца Лели. После неудавшейся революции всю жизнь прожил в развалинах форта на острове рядом с побережьем Мартинеза, не сумев смириться с победой Коалиции в войне. Из-за влияния феромонов обитающего на острове фазмида имел различные проблемы с психикой, как и влечение к Клаасье, отчего в приступе ревности и агрессии застрелил находящегося с ней в отношениях наёмника. Арестован Гарри и его напарником за убийство Кортенара.

Разработка 
Disco Elysium первоначально не замышлялась как компьютерная игра. По воспоминаниям руководителя студии ZA/UM Роберта Курвица, история вымышленного мира восходит к 2005 году — в это время Курвиц и несколько его друзей из кругов таллинской молодежи занимались разнообразным творчеством, будь то музыка, живопись или книги. Даже во времена выхода Disco Elysium разработчики называли себя не столько компанией по производству игр, сколько культурным движением наподобие дадаистов или Флюксус-групп, просто использующими для самовыражения не живопись или театр, а компьютерные игры; их объединила страсть к гуманитарной культуре и презрение к элитизму.

Ещё в середине 2000-х годов одним из увлечений будущих членов ZA/UM были настольные ролевые игры в духе Dungeons & Dragons; художник Александр Ростов присоединился к этой компании, поскольку услышал о необычной настольной ролевой игре, в которой вместо эльфов и гномов речь шла об автомобилях и людях в цилиндрах, мире, вдохновлённом Великой французской революцией. Позже Курвиц познакомился с писателем  — тот помог ему выпустить на эстонском языке книгу под названием «Святой и страшный аромат», основанную на придуманном для игры мире; иллюстрации для книги создал Ростов. Книга не вызвала интереса публики — было продано лишь около 1000 экземпляров, и Курвиц впал в депрессию и запил. Кендер, которому Курвиц сам раньше помог выбраться из запоя, предложил сделать что-то новое — компьютерную игру; он сослался на своих детей, которые говорили отцу, что книги сейчас никто не читает и надо делать игры. Ростов на предложение Курвица разработать игру ответил «мы уже угробили столько разных затей, давай угробим ещё и игру».

Курвиц написал одностраничный план будущей Disco Elysium — согласно этому плану проект должен был соединить в себе Dungeons & Dragons и полицейские сериалы 1970-х годов, быть изометрической компьютерной ролевой игрой в духе Planescape: Torment и Baldur's Gate, иметь обширный, реагирующий на действия игрока сюжет и глубокую стратегическую боевую систему. Чтобы основать студию и профинансировать разработку игры, Кендер продал свой автомобиль Ferrari; ещё больше денег удалось получить от разных друзей и инвесторов. Курвиц утверждал в интервью, что ради работы над игрой начал вести здоровый образ жизни — отказался от курения, алкоголя, сел на диету и стал регулярно заниматься спортом, решив сделать из себя «воина-монаха от разработки игр». При этом алкоголь играет в сюжете игры немалую роль, и Курвиц хотел, чтобы игра, помимо прочего, предупреждала игрока об опасностях алкоголизма.

Большую часть четырёх лет разработки студия проработала в Эстонии, где снимала дешёвое помещение бывшей галереи в Старом городе Таллина; Курвиц и Ростов считали, что игра не изображает Эстонию и её историю, но по-своему отражает их. В 2016 году студия получила первый раунд венчурного финансирования — Курвиц использовал эти деньги, чтобы заказать саундтрек у британской группы British Sea Power. Съездив к музыкантам в Бирмингем, Курвиц почувствовал себя в Великобритании «как дома»; ещё более весомым соображением была гораздо более развитая индустрия компьютерных игр — здесь по сравнению с Эстонией было гораздо легче найти и программистов, и актёров озвучивания. По мнению Кендера, эстонскую игру невозможно было бы продать — «чтобы сбыть что-нибудь на рынке, нужно находиться в Лондоне, или где-нибудь под Лос-Анджелесом». В этом же году студия перебралась в Великобританию — сам Курвиц поселился в Брайтоне, Кендер взял на себя руководство офисом в Лондоне. В 2016 году только над текстами для будущей игры работала команда из 8 сценаристов; к моменту выхода игры студия включала в себя 35 штатных работников, из которых треть была сценаристами, а также 20 внешних подрядчиков. На протяжении большей части разработки название игры было No Truce With The Furies, но в 2018 году проект был переименован в Disco Elysium.

Даша Некрасова из американского подкаста Red Scare озвучила для игры персонажа Клаасье. Четверо ведущих подкаста Chapo Trap House также озвучили в игре небольшие роли.

Выпуск 
Официальный релиз игры на платформе Microsoft Windows состоялся 15 октября 2019 года. 27 апреля 2020 года была выпущена версия игры на macOS. В декабре 2020 года стало известно о разработке расширенного издания «The Final Cut», которое включает в себя полную английскую озвучку, вырезанные ранее политические квесты, а также новые локации, арты, анимации и звуковые эффекты. Выход издания состоялся 30 марта 2021 года. В тот же день игра стала доступна на платформах PlayStation 4, PlayStation 5 и для облачного сервиса Stadia. 12 октября 2021 года вышли версии для Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

Также после первоначального релиза Disco Elysium Курвиц заявлял о своих планах на сиквел игры.

Саундтрек 

Официальный саундтрек к Disco Elysium стал доступен 11 февраля 2020 года. Автором музыкального сопровождения выступила группа British Sea Power, написавшая для игры 28 оригинальных композиций. Песня «The Smallest Church in Saint-Saëns» в исполнении Майки Гудмана, не вошедшая в саундтрек, является кавером на композицию «The Smallest Church in Sussex» с переизданного дебютного альбома группы. В 2021 году музыканты также записали два новых трека для финального издания игры: «Advesperascit» и «Ignus Nilsen Waltz».

Отзывы критиков 

После выхода игра получила всеобщее признание критиков, согласно агрегатору рецензий Metacritic — средневзвешенная оценка составила 91/100. Обозреватели сочли сильными сторонами игры запоминающихся персонажей, глубину выбора, сценарий и открытый мир. Рецензент PC Gamer похвалил игру за её глубину, свободу, индивидуальность и повествование и назвал её одной из лучших RPG на ПК. Обозреватель IGN высоко оценил открытый мир игры и положительно сравнил его с мирами таких игр, как «Ведьмак 3: Дикая Охота» и Red Dead Redemption 2, хотя и отметил, что в этой игре открытый мир намного меньше по размерам. Автор рецензии в The Washington Post отметил «бросающееся в глаза» качество текстов. Обозреватель GameSpot Дэвид Уайлдгус описал игру как «исследование идей — того, как мы мыслим, власти и привилегий, того, как нам самим — с той или иной долей автономии — придаёт форму общество, в котором мы живём». Уайлдгус счёл особо сильными сторонами Disco Elysium высокое качество сценария, инновационную систему навыков, чрезвычайно человечного главного героя и художественное оформление игры, выставив ей максимально возможную оценку 10/10. В то же время Малинди Хетфилд из Eurogamer раскритиковала игру, считая, что при всём многообразии возможностей игра чрезвычайно хаотична, не позволяя создать и отыгрывать именно того персонажа, какого хочется, и многочисленным сценаристам Disco Elysium не помешал бы редактор.

На церемонии награждения The Game Awards 2019 игра была номинирована на четыре награды и получила все четыре — больше, чем какая-либо другая игра в этом году. Slant Magazine, USGamer, PC Gamer, Zero Punctuation и 3DNews присвоили Disco Elysium звание лучшей игры 2019 года, в то время как журнал Time включил её в свой список 10 лучших игр 2010-х годов. За сценарий к игре Роберт Курвиц был номинирован на премию «Небьюла». В 2020 году игра получила семь номинаций на премию Британской Академии в области видеоигр, из которых выиграла три.

Начиная с года своего выхода (2019) и по сей день (по состоянию на 2022 год) Disco Elysium возглавляет рейтинг лучших игр для ПК всех времён и народов по версии PC Gamer.

В июне 2020 года студия ZA/UM совместно с компанией dj2 Entertainment заявили о разработке телесериала на основе игры.

В феврале 2021 года стало известно, что продажи Disco Elysium достигли 1 миллиона копий.

В марте 2022 года на ежегодной премии LUDI Awards, организованной российскими сайтами Канобу и Игромания, игра заняла 1 место в категории «Локализация года».

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры 2019 года
Детективные компьютерные игры
Компьютерные ролевые игры
Компьютерные игры с открытым миром
Компьютерные игры с изометрической графикой
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Игры для Windows
Игры для macOS
Игры для PlayStation 4
Игры для PlayStation 5
Игры для Xbox One
Игры для Xbox Series X/S
Игры для Nintendo Switch